Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 21 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Kimiko Date, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Chanda Rubin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Japon
Sport au Japon en 1993
Tennis en septembre 1993